Thizy ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Thizy (Rhône), Ortsteil der Gemeinde Thizy-les-Bourgs (seit 2013) im Département Rhône
 Thizy (Yonne) im Département Yonne